XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза проходил в Москве с 24 февраля по 5 марта 1976 года. На съезде присутствовало 4998 делегатов.

Политическая обстановка 
В преддверии съезда ближний круг сторонников Брежнева опасался, что, воспользовавшись ухудшением его здоровья, Н. В. Подгорный может выступить с претензией на пост лидера партии.

Порядок дня 
 Отчёт ЦК КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики (Л. И. Брежнев);
 Отчёт Центральной ревизионной комиссии КПСС (Г. Ф. Сизов);
 Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы (А. Н. Косыгин);
 Выборы центральных органов партии.

Итоги 
 На съезде избраны
 Центральный Комитет КПСС: 287 членов, 139 кандидатов в члены ЦК КПСС.
 Центральная ревизионная комиссия: 85 членов.

 Основные итоги
 Утверждены основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы.

Память 
В честь XXV съезда КПСС были названы:
 Запорожская ГРЭС;
 Днепропетровское ПО «Днепрошина»;
 Новополоцкий ордена Трудового Красного Знамени нефтеперерабатывающий завод;
 Славянский завод строительных машин;
 Совхоз Октябрьского района (г. Саранск, Мордовская АССР);
 Черкасский завод химических реактивов;
 Южный горно-обогатительный комбинат;
 Брестский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод Министерства радиопромышленности СССР;
 Молодечненский завод силовых полупроводниковых вентилей им. XXV съезда КПСС Главного управления по производству преобразовательных устройств Министерства электротехнической промышленности СССР
 Борисовский завод «Автогидроусилитель»
 Одна из главных улиц Старого Оскола
 Одна из улиц села Шелаево
 Смоленский завод радиодеталей

См. также 
 Госплан СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 25-й съезд КПСС (24 февраля — 5 марта 1976 года): Стенографический отчёт / : Политиздат, 1976.
 Справочник по истории КПСС и Советского Союза 1898—1965.

 25
Февраль 1976 года
Март 1976 года
Экономика СССР
Период застоя
1976 год в Москве
1976 год в политике